Vlissingen ist der Name folgender Orte:
 Vlissingen, niederländische Stadt

Vlissingen ist der Familienname folgender Personen:
 John Fentener van Vlissingen (* 1939), niederländischer Unternehmer
 Paul Fentener van Vlissingen (1941–2006), niederländisch-schottischer Unternehmer

Vlissingen ist der Name folgender Schiffe:
 Iskra (Schiff, 1917), ein Dreimastgaffelschoner
 Vlissingen (Schiff), ein Tankschiff

Siehe auch:
 Frits Fentener van Flissingen (1882–1962), niederländischer Unternehmer